CUF steht für:
 Civic United Front, politische Partei in Tansania
 Client Utilities & Framework, Open-Source-Bibliotheken und -Framework zur vereinfachten und schnellen Java Swing-Client-Entwicklung
 Collection des Universités de France, Sammlung textkritischer Ausgaben griechischer und lateinischer Autoren
 Companhia União Fabril, portugiesisches Chemieunternehmen
 Flughafen Cuneo (IATA-Code)
 Cursor Forward, eine der ANSI-Escapesequenzen

CuF steht für:
 Kupfer(I)-fluorid

Abkürzung